Usbekodesmus är ett släkte av mångfotingar. Usbekodesmus ingår i familjen plattdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattdubbelfotingar
Usbekodesmus